Ареяш — топоним.

 Ареяш (Барселуш)
 Ареяш (Санту-Тирсу)
 Ареяш (Феррейра-ду-Зезере)